Na mitologia grega Astidameia é filha de Anaxíbia e Estrófio, rei da Fócida, e irmã de Pilades.

Mitologia grega